Grégory Havret (1976-), golfeur français ;
 Henri Havret (1848-1902), jésuite français.